

Musica 
 Smooth – album di Gerald Albright del 1994
 Smooth – singolo dei Santana del 1999
 Smooth – singolo dei Florida Georgia Line del 2017

Altro 
 Smooth – rivista statunitense